Niemcy:
 Rodenberg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Rodenberg – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg

Osoby:
 Carl-Heinz Rodenberg – niemiecki psychiatra
 Julius Rodenberg – niemiecki pisarz

Inne:
 zamek Rodenberg